Schutter ist ein Gewässername: 
 Schutter (Donau), linker Zufluss der Donau durch den Künettegraben am Altstadtrand des kreisfreien Ingolstadt, Bayern
 Schutter (Kinzig), linker Zufluss der Kinzig bei Kehl, Ortenaukreis, Baden-Württemberg

 Alte Schutter, rechter Zufluss der Feldschutter und linker Abzweig der Schutter (Kinzig), beides bei Sundheim, Stadt Kehl, Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Feldschutter, rechter Zufluss des Oberrheins im Rheinhafen Kehl, Stadt Kehl, Ortenaukreis, Baden-Württemberg

Schutter ist ein Familienname:
 David Schutter (* 1974), US-amerikanischer monochromer Maler
 Arnold von Schutter (1772–1843), preußischer Generalleutnant
 Johanna Wolff von Schutter († 2013), deutsche Schauspielerin, Sängerin und Kabarettistin

Schutter ist Teil folgender Firmierungen:
 Schutter & Van Bakel, ehemaliges niederländisches Karosseriebauunternehmen

Siehe auch:
 Schuttern (Ortsteilname)
 Schuttertal (Gemeindename)
 Schutterwald (Gemeindename)
 Schutterzell (Ortsteilname)
 Shutter